Сен-Караде́к-Трегоме́ль, Сен-Карадек-Треґомель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 65 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 217 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 513,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Карадек-Трегомель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Карадек-Трегомель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан